Baltard puede hacer referencia a:

Louis-Pierre Baltard (1764-1846), arquitecto, grabador y pintor francés;
Victor Baltard (1805-1874), arquitecto francés, hijo del anterior.